Ана I Ивановна (; Москва, 7. фебруар 1693 — Москва, 28. октобар 1740) је била руска императорка од 29. јануара 1730. године до своје смрти 28. октобра 1740. године. Претходно је била војвоткиња Курландије од 1711. до 1730. године.

Биографија 
Била је друга кћи цара Ивана -{V}- (брата Петра -{I}-). Удала се 1710. године за Фридиха Вилхелма, војводу Курландије, и 4 месеца касније остала удовица. После смрти Петра -{II}-, Врховни тајни савет ју је довео на престо 1730. године као монарха са ограниченом власти. Ипак, она је приграбила сву власт и распустила Врховни тајни савет. Све време је имала велико неповерење у руско племство, а полуге власти је дала у руке балтичким Немцима. На престо Курландије је поставила свог миљеника и љубавника Ернст Јохана фон Бирона. Ратовала је против Турске и Русију проширила на Азов и средњу Азију.

За наследника је одредила свога једногодишњег рођака Ивана VI. Тиме је хтела да лиши наследства потомке Петра Великог. После Анине смрти, Јелисавета I Петровна, друга кћи Петра Великог, успела је да приграби власт и затвори Ивана -{VI}- у тамницу.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1693.
Умрли 1740.
Руски императори
Романови
Московљани
Личности Руско-турских ратова